A Carcharodontosauridae, avagy a carcharodontosauridák (jelentése 'cápa gyíkok'), az ógörög καρχαρο / karkharo, 'recés', οδοντο / odonto 'fog' és σαύρος / szaürosz 'gyík' szavak összetételéből, a Carcharodon cápanemre utalva) egy húsevő theropoda dinoszauruszcsoport volt. A Carcharodontosauridae családot Ernst Stromer nevezte el 1931-ben, a modern őslénytanban pedig ez a név egy kládot jelöl a Carnosauria csoporton belül. A carcharodontosauridák között található a legnagyobb ismert húsevők egy része: a Giganotosaurus, a Mapusaurus, a Carcharodontosaurus és a Tyrannotitan, melyek mind a Tyrannosauruséhoz hasonló vagy annál nagyobb méretet értek el.

Evolúció
A spinosauridák mellett a carcharodontosauridák voltak a legnagyobb húsevők a kora és középső kréta időszakban, a barremi (127-121 évvel ezelőtt) és turoni (93-89 évvel ezelőtt) korszakok között, az egykori szuperkontinens Gondwana területén. Nemeik Európában (Neovenator), Észak-Amerikában (Acrocanthosaurus) és Ázsiában (Shaochilong) egyaránt előfordultak.

Úgy tűnik, hogy a turoni korszak után már egyetlen földrészen sincs nyoma a jelenlétüknek. Gondwana területén a kisebb abelisauridák, Észak-Amerikában és Ázsiában pedig a tyrannosauridák váltották fel a családot. Fernando Novas és kollégái szerint a carcharodontosauridák, a spinosauridák és más állatok eltűnése az olyan kontinenseken, mint Gondwana és Észak-Amerika azt jelzi, hogy ez a változás globális mértékű volt.

Rendszertan

Taxonómia
A Carcharodontosauridae családot Ernst Stromer hozta létre 1931-ben az akkor felfedezett Carcharodontosaurus saharicus faj számára. A C. saharicus közeli rokonát, a Giganotosaurust a leírása idején, 1995-ben sorolták ide. Emellett több őslénykutató ide kapcsolja az Acrocanthosaurust (Sereno és szerzőtársai. 1996, Harris 1998, Holtz 2000, Rauhut 2003), mások azonban ezt a nemet a rokonságába tartozó Allosauridae családban helyezik el (Currie & Carpenter, 2000; Coria & Currie, 2002). A Neovenator szintén a Carcharodontosauridae tagja lehet (Rauhut, 2003; Holtz és szerzőtársai, 2004).

2006-ban a Mapusaurus felfedezésekor Rodolfo Coria és Phil Currie Giganotosaurinae néven egy alcsaládot hozott létre a Carcharodontosauridae családon belül a jóval fejlettebb dél-amerikai nemek számára, melyekről kiderült, hogy sokkal közelebbi rokonságban állnak egymással, mint a csoport afrikai és európai képviselőivel. Coria és Currie nem hivatalosan a Tyrannotitant is ehhez az alcsaládhoz kapcsolta a nemről szóló részletesebb leírástól függően, megjegyezve, hogy a combcsont jellemzői alapján giganotosaurina lehet.

 Carcharodontosauridae család
 Acrocanthosaurus nem
 Concavenator nem
 Kelmayisaurus nem
 Sauroniops nem
 Eocarcharia nem
 Neovenator nem
 Veterupristisaurus nem
 Shaochilong nem
Carcharodontosaurinae alcsalád
 Carcharodontosaurus nem
 Giganotosaurini törzs
 Giganotosaurus nem
 Mapusaurus nem
 Tyrannotitan nem

Törzsfejlődés
1998-ban Paul Sereno a Carcharodontosauridae csoportot kládként definiálta, ide sorolva a Carcharodontosaurust és valamennyi olyan allosauroidea fajt, amely közelebb áll hozzá, mint az Allosaurushoz, a Sinraptorhoz, a Monolophosaurushoz vagy a Cryolophosaurushoz. E definíció által a klád az Allosauridae kládon kívülre került. Az alábbi kladogram Brusatte és szerzőtársai 2009-es elemzése alapján készült.

Az alábbi kladogram Ortega és szerzőtársai 2010-es elemzése alapján készült.

Az alábbi kladogram Novas és szerzőtársai 2013-as elemzése alapján készült.

Az Acrocanthosaurus és a Neovenator helye tisztázatlan, egyes kutatók szerint a Carcharodontosauridae, míg mások szerint az Allosauridae kládba tartozik. A Bahariasaurust szintén carcharodontosauridaként tüntették fel, de a maradványai túl töredékesek ennek igazolásához. Úgy tűnik, hogy a ceratosaurusok közé tartozó Deltadromeus szinonimája.

A carcharodontosauridákat az allosauridákhoz viszonyítva az abelisauridák közelebbi rokonainak tartják. E két klád ugyanis hasonló koponyajellemzőkkel rendelkezik. Azonban ezek a hasonlóságok a konvergens evolúció révén is kifejlődhettek a két csoporton belül. A koponya alatti (posztkraniális) csontváz közös jellemzőinek nagyobb száma az allosauridákkal való rokonságukat igazolja.

Jegyzetek

Fordítás

További információk

Carnosaurusok
Kréta időszaki dinoszauruszok
Hüllőcsaládok